Провинция Восточная Пруссия — провинция Прусского королевства, с 1871 года и до своего упразднения входившей в состав единой Германии.
 Армия «Восточная Пруссия» — немецкая армия во время Второй мировой войны.